Live in London è il secondo album live del gruppo The Pretenders, pubblicato nel 2010 in versione CD/DVD dalla Koch Records.

Tracce
 Boots of Chinese Plastic – 2:29
 Don't Cut Your Hair – 2:27
 Talk of the Town – 3:16
 Kid – 3:46
 The Nothing Maker – 4:00
 Don't Lose Faith in Me – 2:51
 Back on the Chain Gang – 4:13
 Love's a Mystery – 3:06
 Don't Get Me Wrong – 4:13
 Tequila – 4:35
 Stop Your Sobbing – 3:14
 Day After Day – 3:51
 Cuban Slide – 4:47
 Middle of the Road – 5:18
 The Wait – 3:35
 Tattooed Love Boys – 3:17
 Precious – 4:35
 I'll Stand by You – 4:35
 Brass in Pocket – 2:58

DVD
 Boots of Chinese Plastic
 Don't Cut Your Hair
 Talk of the Town
 Message of Love
 Kid
 The Nothing Maker
 Don't Lose Faith in Me
 Back on the Chain Gang
 Love's a Mystery
 Rosalee
 I Go to Sleep
 Don't Get Me Wrong
 Tequila
 Stop Your Sobbing
 Day After Day
 Cuban Slide	
 Break Up the Concrete
 Thumbelina
 Middle of the Road
 The Wait
 Tattooed Love Boys
 Precious
 I'll Stand by You
 Brass in Pocket

Formazione
 Chrissie Hynde – voce, chitarra
 James Walbourne – chitarra
 Eric Heywood - pedal steel guitar
 Nick Wilkinson – basso
 Martin Chambers – batteria

Collegamenti esterni